Слоан Стивенс — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка Йоханна Конта защищала свой титул, но проиграла в четвёртом раунде.

Общая информация 
В основной сетке турнира приняли участие 96 спортсменок, из них 32 сеянные. 8 теннисисток получили уайлд-кард на турнир. 48 спортсменок приняли участие в квалификации, 12 победительниц получили путёвку в основную сетку турнира.

Рейтинговые очки

Посев игроков

Теннисистки получившие уайлд-кард (WC) 

  Виктория Азаренко (Полуфинал)
  Аманда Анисимова (Второй раунд)
  Клер Лю (Второй раунд)
  Бетани Маттек-Сандс (Первый раунд)
  Уитни Осигве (Первый раунд)
  Бернарда Пера (Второй раунд)
  Айла Томлянович (Второй раунд)
  Серена Уильямс (Первый раунд)

Теннисистки, победительницы квалификации (Q) 

  Кэти Бултер (Первый раунд)
  Ван Яфань (Четвёртый раунд)
  Наталья Вихлянцева (Второй раунд)
  Виктория Голубич (Первый раунд)
  София Кенин (Третий раунд)
  Даниэль Коллинз (Полуфинал)
  Моника Никулеску (Третий раунд)
  Ребекка Петерсон (Первый раунд)
  Андреа Петкович (Второй раунд)
  Алисон Риск (Третий раунд)
  Штефани Фёгеле (Первый раунд)
  Полона Херцог (Первый раунд)

Теннисистки, попавшие на турнир как лаки-лузеры (LL) 
  Осеан Додан (Второй раунд)

Соревнования

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Квалификация турнира

Первая секция

Вторая секция

Третья секция

Четвёртая секция

Пятая секция

Шестая секция

Седьмая секция

Восьмая секция

Девятая секция

Десятая секция

Одиннадцатая секция

Двенадцатая секция

Ссылки 
 Сетка основного турнира
 Сетка квалификационного турнира

Открытый чемпионат Майами по теннису 2018